Rob Murphy (1866–1904) amerikai baseball-játékos
 Rob Murphy (1969) kanadai jégkorongozó
 Rob Murphy (1973) amerikai kosárlabdaedző